О́льга — многозначное слово.
 Ольга — женское имя

Известные по имени 
 Ольга (княгиня Киевская)
 Ольга Александровна
 Ольга Вюртембергская (1876—1932) — герцогиня Вюртембергская, в браке принцесса Шаумбург-Липпская.
 Ольга Ганноверская
 Ольга Глебовна
 
 Ольга Николаевна (великая княжна)
 Ольга Николаевна (дочь Николая I)
 Ольга Павловна
 Ольга Романовна
 Ольга Сергеевна
 Ольга Фёдоровна
 Ольга Юрьевна
 Ольга (Слёзкина) — настоятельница Покровского монастыря, доктор филологических наук.

Географические названия 
 Залив Ольги — залив Японского моря на юго-востоке Приморского края
 Ольга — посёлок городского типа, Ольгинского района Приморского края.
 Ольга — населенный пункт в канадской провинции Манитоба.
 Гиват-Ольга — населённый пункт в Израиле, относится к муниципалитету Хадеры.
 Ольга — морской порт в Приморском крае
 Ольга — река в Амурской области, левый приток Амура.
 Ольга — река в Онежском районе Архангельской области, впадает в озеро Лача
 Ольга — река в Ольгинском районе Приморского края
 Ольга — река в Партизанском районе Приморского края
 Ольга — река в Пожарском районе Приморского края
 Ольга — река на Камчатке
Ольга — гора с двумя пиками на Алтае в Южно-Чуйском хребте
 Ольга — гора с несколькими пиками в Австралии
 Ольга-Бей (гидроаэропорт)

Другое 
 «Ольга» — российский комедийный телесериал.
 «Ольга» — парусный фрегат Российского императорского флота, спущен на воду в 1827 году.
 «Ольга» — парусный корвет Черноморского флота России.
 (304) Ольга — астероид, открытый в 1890 году.

См. также 
 Ольгин
 Ольгино